Боржо́ми ( Борджоми):
 «Боржоми» — минеральная вода.
 Боржоми — город в Грузии.
 Боржоми-Харагаули — национальный парк в Грузии.
  — грузинский футбольный клуб из города Боржоми.